Elmwood Place ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elmwood Place (Illinois), im Alexander County
 Elmwood Place (Ohio), im Hamilton County

im NRHP gelistete Objekte:
 Elmwood Place (Irwin), in Irwin, Ohio, ID-Nr. 79001972